John Stewart, 3. Earl of Buchan ist der Name folgender Personen:

 John Stewart, 3. Earl of Buchan († 1424) (um 1381–1424), schottischer Adliger, Titel ab 1404, Connétable von Frankreich
 John Stewart, 3. Earl of Buchan († 1551) (vor 1499–1551), schottischer Adliger, Titel ab 1505